Butanol: az alábbi négy izomer vegyület összefoglaló neve
 n-butanol
 szek-butanol
 Izobutanol
 terc-butanol